Andreas Fischer, né le  à Berne, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position d’attaquant.

Ses cousins Marco Fischer et Patrick  Fischer ont également été des hockeyeurs professionnels.

Carrière 

Après une carrière de quatorze ans en tant joueur, il occupe les postes d’entraîneur, directeur sportif et dirigeant au HC Coire, il devient arbitre en Ligue nationale A et est, avec Didier Massy le seul arbitre de la ligue avec un passé de joueur dans ce même championnat.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1983-1984 || CP Berne || LNB || - || - || - || - || - ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1984-1985 || CP Berne || LNB || - || - || - || - || - ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1985-1986 || CP Berne || LNB || 35 || 13 || 2 || 15 || 40 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4
|- 
| 1986-1987 || CP Berne || LNA || 36 || 18 || 7 || 25 || 24 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1987-1988 || CP Berne || LNA || 34 || 5 || 3 || 8 || 20 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1988-1989 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 30 || 9 || 1 || 10 || 30 || 2 || 1 || 0 || 1 || 5
|- 
| 1989-1990 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 36 || 6 || 8 || 14 || 32 || 2 || 0 || 0 || 0 || 6
|- 
| 1990-1991 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 34 || 9 || 11 || 20 || 32 || 5 || 3 || 1 || 4 || 10
|- 
| 1991-1992 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 36 || 6 || 3 || 9 || 37 || 10 || 2 || 0 || 2 || 7
|- 
| 1992-1993 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 36 || 12 || 4 || 16 || 22 || 8 || 0 || 2 || 2 || 10
|- 
| 1993-1994 || EV Zoug || LNA || 36 || 12 || 8 || 20 || 39 || 9 || 0 || 1 || 1 || 10
|- 
| 1994-1995 || EV Zoug || LNA || 25 || 4 || 6 || 10 || 24 || 12 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
| 1995-1996 || HC Olten  || LNB || 35 || 17 || 11 || 28 || 75 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1995-1996 || EV Zoug || LNA || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
| 1996-1997 || HC Coire || LNB || 40 || 20 || 27 || 47 || 119 || 3 || 0 || 0 || 0 || 35
|- 
| 1997-1998 || HC Coire || LNB || 38 || 19 || 12 || 31 || 89 || 9 || 2 || 2 || 4 || 16
|- 
| 1998-1999 || HC Coire || LNB || 34 || 4 || 4 || 8 || 20 || 18 || 0 || 0 || 0 || 20
|- 

| 303 || 81 || 51 || 132 || 260  || 51 || 6 || 4 || 10 || 52

| 182 || 73 || 56 || 129 || 343  || 35 || 2 || 3 || 5 || 75

Notes et références 

Naissance en novembre 1966
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Coire
 Sportif bernois
Arbitre de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Berne